Гномон:
 Гномон — астрономический инструмент.
 Гномон — в геометрии фигура, которая при добавлении к некоторой заданной фигуре даёт фигуру, подобную этой фигуре.
 Золотой гномон — треугольник с отношением углов 1:1:3, является гномоном по отношению к золотому треугольнику.
 Теорема о гномоне — это геометрическая теорема. Она утверждает, что два параллелограмма в гномонe имеют равную площадь.